El término Ninja puede hacer referencia a:

 Ninja, agente secreto o mercenario del Japón feudal especializado en artes de guerra poco ortodoxas.

Personas 
 Watkin Tudor Jones "Ninja" (1974), rapero sudafricano.
 Richard Tyler Blevins "Ninja" (1991), jugador profesional de videojuegos y celebridad de internet estadounidense.
 Murilo "Ninja" Milani Rua (1980), artista marcial mixto brasileño.

Entretenimiento 
 The Ninja (1980), novela de misterio y ficción criminal escrita por Eric Van Lustbader.
 Ninja (2009), película de acción dirigida por Isaac Florentine.
 Sega Ninja o The Ninja (1983), videojuego arcade desarrollado por Sega.
 Ninja (1986), videojuego arcade dearrollado por Sculptured Software.